Quaresma, o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã.

Outros
 Quaresma - filme de José Álvaro Morais.
 Livraria Quaresma - editora brasileira, extinta.
Quaresmas - planta herbácea dotada de flores brancas, presente em grande parte do continente europeu, incluindo a maioria do território português.

Pessoas 
 Basílio Quaresma Torreão, político brasileiro.
 Ediglê Quaresma Farias - futebolista brasileiro.
 Flávia Quaresma - gourmet brasileira.
 Julio Quaresma - arquiteto angolano.
 Paulo Alexandre Quaresma Simões - futebolista português.
 Ricardo Quaresma - futebolista português do Vitória Sport Clube com o número 7

Ver também 
Policarpo Quaresma, desambiguação.

Desambiguação